Alexander Gamelin – ballerino su ghiaccio sudcoreano nato negli Stati Uniti
 Émilie Tavernier Gamelin – religiosa canadese, fondatrice delle Suore della Provvidenza di Montréal
 Jacques Gamelin – pittore, disegnatore e incisore del primo classicismo francese
 Maurice Gamelin – generale francese, aiutante di Joseph Joffre durante la prima guerra mondiale